Catherine Gonnard
 Rue Philippe-Gonnard